Mistrzostwa Europy w Curlingu 1981 odbyły się między 7 a 12 grudnia 1981 w szwajcarskim Grindelwaldzie.

W rywalizacji udział wzięło 27 drużyn (13 kobiecych i 14 męskich), w mistrzostwach zadebiutowały dwie reprezentacje Austrii oraz kobieca drużyna z Luksemburgu oraz Finowie.

Z powodu tak dużej liczby zgłoszonych reprezentacji po raz pierwszy w historii rozgrywki w Round Robin podzielono na losowo wybierane grupy. W półfinałach zmierzyły się po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. Dodatkowo pomiędzy zespołami zajmującymi te same pozycje rozegrano mecze o 5., 7., 9., 11. i 13. miejsce.

Po roku przerwy tytuły mistrzyń odzyskały Szwajcarki (Susan Schlapbach), w finale pokonały obrończynie tytuły - Szwedki (Elisabeth Högström) 8:5. Brązowe medale zdobyły Dunki (Helena Blach), które wygrały w meczu przeciwko Norweżkom (Trine Trulsen) 8:4.

Sytuacja z kobiecego podium powtórzyła się u panów. W finale Szwajcarzy (Jürg Tanner) zwyciężyli nad Szwedami (Göran Roxin) 8:6. 3. miejsce zajęła reprezentacja Danii (Per Berg) pokonując Niemców (Keith Wendorf) 10:4.



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Round Robin

Grupa A

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Grupa B

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Męźczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał

Mały finał

Półfinały

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Round Robin

Grupa A

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Grupa B

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Bibliografia 
 
 

1981
1981 w curlingu
Curling w Szwajcarii
1981 w Europie
Szwajcaria w XX wieku
Berno (kanton)